Конецполь (польск. Koniecpol, укр. Кінецьпіль) — топоним.

 Конецполь  — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Ченстоховский повят.
 Конецполь (Украина) — село в Первомайском районе Николаевской области Украины.
 Конецполь (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ченстоховский повят, Силезское воеводство. 
 Конецполь (станция) — железнодорожная станция в городе Конецполь в Польше.